Grönland-Saga steht für:

 Grænlendinga saga, ein altnordisches Epos 
 Die Grönland-Saga, ein Roman von Jane Smiley